Days of Glory ist der Name zweier Spielfilmproduktionen:

Days of Glory (1944), Spielfilm von Jacques Tourneur
Tage des Ruhms, Spielfilm von Rachid Bouchareb aus dem Jahr 2006